Orechov, una delle denominazioni storiche della Fortezza di Orešek
 Orechov (Ucraina)
 Aleksandr Orechov

Pagine correlate 

 Ořechov
 Orechova
 Orechovo